Journey into Fear (boek), een roman van Eric Ambler
Journey into Fear (1943), een film van Norman Foster gebaseerd op de roman
Journey Into Fear (1966), een televisieserie gebaseerd op de roman
Journey into Fear (1975), een film van Daniel Mann gebaseerd op de roman